Pievani – abitanti di Pieve Santo Stefano
Pievani – abitanti di Pieve d'Alpago
Pievani – abitanti di Pieve di Bono
Pievani – abitanti di Pieve di Cadore
Pievani – abitanti di Pieve di Rosa
Pievani – abitanti di Pievefavera
Telmo Pievani – filosofo ed evoluzionista italiano